Прессен
 Топоним
 Прессен — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.

 Фамилия
 Вавжинец де Прессен — австрийский военный врач, ректор Львовского университета.